Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Józef Hryczyna Woyna – rzymskokatolicki duchowny, urzędnik na Litwie
 Franciszek Ksawery Woyna – polski szlachcic, wojskowy, urzędnik, dworzanin, dramatopisarz, poeta i tłumacz
 Konstanty Aleksander Woyna – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm
 Jan Karol Woyna – polski szlachcic, tłumacz, wydawca i językoznawca, leksykograf, filolog, pedagog
 Jerzy Woyna Orlewicz – narciarz, olimpijczyk z Innsbrucku 1964
 Marian Woyna Orlewicz – narciarz, olimpijczyk z Garmisch-Partenkirchen 1936
 Michał Woyna – polski szlachcic, wojskowy, urzędnik, dworzanin
 Piotr Woyna – polski szlachcic, urzędnik
 Stanisław Kazimierz Woyna – polski szlachcic, urzędnik, dworzanin
 Wincenty Woyna – polski szlachcic, wojskowy, urzędnik
 Władysław Woyna – polski szlachcic, urzędnik